Litvinov je priimek več oseb:

 Andrej Ivanovič Litvinov, sovjetski general
 Maksim Maksimovič Litvinov (1876—1951), ruski revolucionar in sovjetski diplomat, 1930-39 ljudski komisar za zunanje zadeve ZSSR 
 Irena Kirbos (r. Litvinova) (1914—1965), slovenska baletna plesalka, koreografinja in pedagoginja
 Sergej Litvinov (1958—2018), ruski atlet
 glej tudi priimek Litvinenko